Plejaderne kan henvise til flere artikler:
 Plejaderne – syv nymfer i den græske mytologi
 Plejaderne (stjernehob) – syvstjernen